Sant Germièr ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Germier (Haute-Garonne)
 Saint-Germier (Tarn)